El nombre de Catedral de Santa Isabel es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como catedrales en honor a alguna santa llamada Isabel.

Advocación 
 Santa Isabel, madre de San Juan Bautista.
 Santa Isabel de Hungría en la Iglesia Católica.
 Santa Isabel de Aragón en la Iglesia Católica, también conocida como Santa Isabel de Portugal, reina consorte de Portugal e infanta de Aragón.
 Santa Isabel Fiódorovna en la Iglesia Ortodoxa Rusa.

Catedrales 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad
  En Eslovaquia:
 Catedral de Santa Isabel, en la ciudad de Košice.
  En Guinea Ecuatorial:
 Catedral de Santa Isabel, en la ciudad de Malabo.